Alholva puede referirse a:

 el nombre común de la planta Trigonella foenum-graecum; o
 el nombre común de la planta Medicago sativa.

Arabismos